Amerikai Egyesült Államok
 Range (Ohio)
 Range (Oregon)
 Range (Wisconsin)